Pinesi – abitanti di Pino Torinese
Pinesi – abitanti di Pino d'Asti
Pinesi – abitanti di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore